Никасий (; III век) — апостол Вексена, мученик. День памяти — 11 октября.

Святой Никасий, апостол Вексена, жил в III веке. Он со товарищи, свв. Квирином и Скувикулом (Scuviculus), был умучен на берегах Эпта по пути в Руан. Св.Никасий похоронен в  (Gasny). Святой Меллон, первый епископ Руана, был одним из его учеников.

Ссылки
 Molinier Auguste. Les Sources de l'histoire de France - Des origines aux guerres d'Italie (1494). Année 1901. Volume 1.  Numéro 1.  p.26
 Louis Violette, « Nicaise, du martyr du Vexin au saint rouennais – Valorisation des reliques par l'hagiographie au XI », in Autour des Morts – Mémoire et Identité, Publications de l'université de Rouen, Mont-Saint-Aignan, 2001, n°296, p.377-386

Святые Нормандии
Христианские святые III века
Святые по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Священномученики
Епископы Франции III века